Базавлученко:

 Базавлученко — українське прізвище.
 Базавлученко Іван — козак Конотопської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

Українські прізвища
Прізвища на -енко